Миннелли () — фамилия:
 Миннелли, Винсент (1903—1986) — американский режиссёр
 Миннелли, Лайза (род. 1946) — американская актриса, дочь Винсента Миннелли

См. также 
 Минелли